Тайбэйская история () — фильм тайваньского режиссёра Эдварда Янга, снятый в 1985 году. В фильме играет друг Эдварда, режиссёр Хоу Сяосянь и певица Чин Цай, впоследствии будущая жена Эдварда. Один из первых фильмов Нового тайваньского кино.

Сюжет 
Лун (Хоу Сяосянь), текстильный бизнесмен, в юности яркий бейсболист переживает период отчуждения. После того как его девушка Ачин (Чин Цай) теряет работу в компьютерной фирме, их отношения начинают разрушаться. Их разрыв показан как часть большого кризиса взаимоотношений трёх поколений, происходившего во время экономического бума на Тайване.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Тайваня